Maulid () bzw. Mawlid oder Moulid bezeichnet:

 Maulid an-Nabī (islamisches Fest zu Ehren des Propheten Mohammed)
 Maulid-Dichtungen, siehe unter Maulid an-Nabī#Vortrag von Prophetengeschichten
 Maulid von Ahmad al-Badawi